Juegos Olímpicos de 1984 pueden referirse a:

 Juegos Olímpicos de Sarajevo 1984, XIV Juegos Olímpicos de Invierno.
 Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, XXIII Juegos Olímpicos de Verano.